Lee este un nume de familie englez și chinez, purtat de:
 Amy Lee, cântăreață americană, cofondatoarea și solista formației de rock alternativ Evanescence
 Ang Lee, regizor taiwanez
 Alex Lee, muzician britanic
 Bruce Lee, actor american, întemeietorul categoriei de artă marțială
 David Morris Lee, fizician american, laureat al Premiului Nobel pentru Fizică
 Edward Lee Thorndike, psiholog american
 Jerry Lee Lewis, solist și pianist american de muzică rock and roll, rockabilly și country
 John A. Lee, scriitor și politician neozeelandez
 Sheldon Lee Glashow, fizician american, laureat al Premiului Nobel
 Robert E. Lee, ofițer și inginer american din secolul 19, unul din cei mai respectați generali din istoria militară americană
 Tim Berners-Lee, programator englez, inventator al World Wide Web-ului, director al World Wide Web Consortium
 Tommy Lee Jones, actor american de film
 Tsung-Dao Lee, fizician american de origine chineză, laureat al Premiului Nobel pentru Fizică
 Yuan T. Lee, chimist american , născut în Taiwan, laureat al Premiului Nobel pentru chimie

Vezi și 
Lee (prenume)